Prefettura di Nyingchi – prefettura della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Contea di Nyingchi – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina